

Carriera 
Ha acquisito notorietà per aver partecipato nel 2000 alla prima edizione del Grande Fratello. Dopo l'esperienza del reality ha condotto vari programmi radiofonici, in particolare I topi ballano e Stella stellina su Radio Due. In occasione del Festival di Sanremo 2001, conduce insieme ad Ambra Angiolini e il Trio Medusa il programma radiofonico di Radio Due Ambra & gli Ambranati. Ha inoltre condotto il programma 2 nel pallone su Calcio Stream nella stagione 2002/2003 e ha partecipato come invitata nella stessa stagione ai programmi Speciale Derby e Internazionale di tennis, sulla stessa rete.

Dalla stessa stagione è anche inviata per La vita in diretta, programma di Raiuno, rimanendo nel cast fino al 2007. Ha anche partecipato al film La fabbrica del vapore di Ettore Pasculli e ha scritto il libro La grande sorella per la Baldini Castoldi Dalai, pubblicato nel 2001. Nel 2009, partecipa inoltre, al docu-reality Single nel mondo insieme a Raffaello Balzo, Chiara Giallonardo, Max Parodi, Andrea Spadoni e Nicoletta Candeloro su RaiDue.

Lanciatasi in politica, nel 2016 si candida nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alfio Marchini, ma non viene eletta. Dal 2016 conduce il programma radiofonico Fattore Beta su Radio Incontro Donna (96.8).

Filmografia

Attrice

Cinema 
La fabbrica del vapore, regia di Ettore Pasculli (2000)

Programmi televisivi 
 Grande Fratello (Canale 5, 2000) 
 2 nel pallone (Calcio Stream, 2002-2003) 
 Speciale Derby (Calcio Stream, 2002-2003)
 Internazionale di Tennis (Calcio Stream, 2002-2003)
 La vita in diretta (Rai 1, 2002-2007)
 Single nel Mondo (Rai Due, 2009)
 Pomeriggio Cinque (Canale 5, 2018)
Guess My Age - Indovina l'età (TV 8, 2021)

Radio 
 I topi ballano (Radio 2, 2001-2002)
 Cammello (Radio 2, 2001-2002)
 Ambra e gli Ambranati (Radio 2, 2001)
 Speciale Firenze Live Stazione Leopolda (Radio 2, 2001-2002)

Opere 
La grande sorella - Baldini Castoldi Dalai ed. ISBN 8884900794

Note

Collegamenti esterni 
 

Concorrenti del Grande Fratello